Kempfert ist der Familienname folgender Personen:
 Angelika Kempfert (* 1946), deutsche Politikerin
 Hans-Georg Kempfert (* 1945), deutscher Bauingenieur für Geotechnik

Siehe auch:
 Kaempfert
 Kemfert